Desetletje je čas, ki ga zemlja potrebuje, da deset krat obkroži sonce.

Seznam desetletij 

Enote za čas